Krehl är ett tyskt efternamn.

Personer med namnet
 August Krehl (1784–1855), tysk teolog
 Gustaf Krehl (1860–1899), svensk konstnär
 Ludolf Krehl (1825–1901), tysk orientalist
 Ludolf von Krehl (1861–1937), tysk läkare
 Stephan Krehl (1864–1924), tysk tonsättare och musikskriftställare

tyska efternamn